Frederic Seebohm ist der Name folgender Personen:

* Frederic Seebohm (Historiker) (1833–1913), britischer Bankier und Historiker 
 Frederic Seebohm, Baron Seebohm (1909–1990), britischer Bankier